Gibert ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Gibert (1947–2013), französischer Musiker
 Ernest Gibert (1823–1909), französisch-russischer Architekt und Hochschullehrer
 Joan Gibert i Camins (1890–1966), katalanischer Pianist, Cembalist, Komponist und Musikpädagoge

 Manel Gibert Vallès (* 1966), andorranischer Lyriker
 Maria Caroline Gibert de Lametz (1793–1879), Fürstin von Monaco
 Matthias P. Gibert (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Paula Badosa Gibert (* 1997), spanische Tennisspielerin, siehe Paula Badosa
 Vicenç Maria de Gibert i Serra (1879–1939), katalanischer Komponist, Organist und Musikkritiker
 Xavier Elies i Gibert (1941–2010), katalanischer Liedermacher und Sänger

Gibert steht für:
 Gibert Jeune, Buchhandlung in Paris